Paulianostes är ett släkte av skalbaggar. Paulianostes ingår i familjen Hybosoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Paulianostes